Камэяма :
 Камеяма — город в японской префектуре Миэ
 Император Камэяма — 90-й император Японии (1259—1274)
 Император Го-Камэяма — 99-й император Японии (1383—1392)
 Камэяма, Кохэй (род. 1988) — японский гимнаст, чемпион мира
 Камэяма, Тиэми (род. 1984) — японская кёрлингистка